Сезон ФК «Малага» 2011—2012 - 80-й за ліком сезон футбольного клубу Малага і його 31-й сезон у найвищій лізі іспанського футболу. Охоплює період від 1 липня 2011-го до 30 червня 2012 року.

Окрім домашньої ліги клуб взяв участь у Копа-дель-Рей, де розпочав змагання зі стадії 1/16 фіналу.

Гравці

Склад команди 
Номери подано згідно з офіційним сайтом:www.malagacf.es and www.lfp.esОновлено 29 квітня 2012''

Трансфери

Прийшли 

Сумарні витрати:  €52 млн.

Пішли 

 

Загальний прибуток:  €0 млн.

Змагання

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Передсезонні та товариські матчі

Статистика гравців

Голи 

Востаннє оновлено: 13 травня 2012
Джерело: Звіти про матчі в Офіційні матчі

Див. також 
 кубок Іспанії з футболу 2011—2012
 ла-Ліга 2011—2012

Примітки

Посилання 
  

Малага
Сезони ФК «Малага»